Waldstadion può riferirsi a:

 Waldstadion –  stadio austriaco a Pasching
 Waldstadion –  stadio tedesco a Francoforte sul Meno